Nasreddine est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Nasreddine Akkache (né en 1954), wali algérien
 Nasreddine Akli (né en 1953), footballeur algérien
 Nasreddine Ben Mokhtar (1959-2013), acteur et metteur en scène de théâtre tunisien
 Nasreddine Ben Saïda, journaliste et directeur de publication tunisien
 Nasreddine Degga (né en 1961), artiste, humoriste et imitateur algérien
 Nasreddine Dinet (1861-1929), peintre orientaliste français
 Nasreddine El Bahari (né en 1986), footballeur algérien
 Nasredine Kraouche
 Nasreddine Shili, acteur, réalisateur et producteur tunisien
Nasreddine chelghaf (né en 1986), pianiste ainsi qu'auteur compositeur et interprète. Breakdancer amateur.

Prénom 
 Alain Nasreddine (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien
 Samy Nasreddine (né en 1976), joueur de hockey sur glace canadien

Personnage légendaire 
 Nasr Eddin Hodja (1208-1284), ouléma mythique de la culture musulmane

Culture 
 Nasreddine à Boukhara, comédie soviétique, sortie en 1943

Voir aussi 
 Nasredine Benboudiaf, wali algérien
 Nasredine Kraouche (né en 1979), footballeur algérien
 Nassereddine Chah (1831-1896, Chah d'Iran de 1848 à 1896

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin